Die Saison 2013/14 der 3. Liga ist die vierte Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer. Sie startete am 31. August 2013 und endet mit dem 30. Spieltag am 10. Mai 2014. Am Ende der Saison sind die Tabellenersten der vier Staffeln Nord, Ost, West und Süd zum direkten Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga 2014/15 qualifiziert.

Statistiken

Staffel Nord 

1 Der SV Henstedt-Ulzburg hat Insolvenzantrag gestellt.

Entscheidungen 3. Liga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SV Henstedt-Ulzburg

Absteiger aus der 2. Bundesliga: TSV Altenholz

Absteiger in die Oberligen: VfL Fredenbeck, ATSV Habenhausen, MTV Altlandsberg

Aufsteiger aus den Oberligen: SG Flensburg-Handewitt II, Stralsunder HV, SG Achim/Baden

Staffel Ost 

1 Die SG Wallau zog nach einer Insolvenz das Team in die Bezirksliga zurück.
2 Die TG Münden stellt keinen Lizenzantrag für die Saison 2014/15.

Entscheidungen 3. Liga Ost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: GSV Eintracht Baunatal

Absteiger aus der 2. Bundesliga: -

Absteiger in die Oberligen: HC Aschersleben Alligators, MTV Vorsfelde, TG Münden

Aufsteiger aus den Oberligen: HSV Hannover, HG 85 Köthen, Northeimer HC

Staffel West

Entscheidungen 3. Liga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TSV Bayer Dormagen

Absteiger aus der 2. Bundesliga: -

Absteiger in die Oberligen: ART Düsseldorf, TSG A-H Bielefeld

Aufsteiger aus den Oberligen: SG Ratingen 2011, Soester TV, HSG VfR/Eintracht Wiesbaden

Staffel Süd

Entscheidungen 3. Liga Süd 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HSC 2000 Coburg

Absteiger aus der 2. Bundesliga: SG Leutershausen

Absteiger in die Oberligen: SV 08 Auerbach, VT Zweibrücken-Saarpfalz

Aufsteiger aus den Oberligen: SG Nußloch, TuS Fürstenfeldbruck, TSV Neuhausen/Filder

Siehe auch 
 3. Liga
 Handball-Bundesliga 2013/14
 2. Handball-Bundesliga 2013/14
 DHB-Pokal 2013/14

Weblinks 
 Tabelle auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

Herren
Handballsaison 2013/14